Битман — фамилия.
 Битман, Александр Рафаилович (1939—2013) — российский шахматист, мастер спорта СССР (1969).
 Битман, Натан Михайлович (1908—1995) — советский организатор кинопроизводства, директор съёмочных групп.
 Битман Дмитрий Алексеевич гениальный человек. Герой РФ . Родился в Германии 17.07.2005